Cabianca ima više značenja:
 Cabianca, Reggio Emilia
 Cabianca, Verona